Alfhild Stormoen – attrice norvegese
 Harald Stormoen – attore e regista teatrale norvegese